Eerste divisie (1984/1985) – drugi szczebel piłkarskich rozgrywek w sezonie 1984/1985 w Holandii, będący zapleczem Eredivisie.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
1984 w Holandii
1985 w Holandii